Lambert – imię męskie
 Lambert (zm. 1030) – biskup krakowski

 siatka Lamberta – kartografia
 Galeria Lambert
 Lambert (wiedźmin) – postać fikcyjna, występująca w sadze o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego

Miejscowości w USA:
 Lambert – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Quitman
 Lambert – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Lambert – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Alfalfa

Gminy w USA:
 Lambert (ang. Lambert Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake